Sander Svendsen (Molde, 1997. augusztus 6. –) norvég korosztályos válogatott labdarúgó, aki jelenleg az Odds csatára.

Statisztika

Sikerei, díjai 
Molde
Norvég bajnok: 2014
Norvég kupa: 2013, 2014

Jegyzetek

További információk 
 
 Transfermarkt profil

Norvég labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Molde FK labdarúgói
A Hammarby IF labdarúgói
Az Odds BK labdarúgói
Az Odense BK labdarúgói
A Brann labdarúgói
1997-ben született személyek
Élő személyek
Az Eliteserien labdarúgói